Dragonfly (glazbeni sastav)
 Dragonfly (album Ziggyja Marleya)
 Dragonfly (skladba Fleetwood Maca)
 Dragonfly (AC Comics), superjunakinja
 Dragonfly (Marvel Comics), supernegativka
 DragonFly BSD
 Dragonfly (internetska tražilica)
 Dragonfly (kapsula), SpaceX-ova svemirska kapsula
 Dragonfly (svemirska letjelica)